Ядкар:

 «Ядкар» — башкирский фольклорный ансамбль.
 Едигер (тайбугинский мурза)

См. также 
 Ядыгар
 Ядыгар-Мухаммед
 Едигер
 Йадгар-хан